Hallskär eller Hallskäret kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Hallskärets naturreservat, ö och naturreservat i Rådmansö socken, Norrtälje kommun, Stockholms län, 
 Hallskär, ö i Nämdö socken, Värmdö kommun, Stockholms län,

Åland 

 Hallskär (Vårdö, Åland), ö,